Внизу представлен список некоторых персонажей из комиксов издательства Marvel Comics, которые когда-либо носили прозвище «Гоблин» (). Самым известным и могущественным считается бизнесмен Норман Озборн, более известный как Зелёный гоблин. Именно он был первым Зелёным Гоблином, а уже после появились другие. Многие из них украли разработки Нормана Озборна.

Норман Озборн 

Промышленник и бизнесмен Норман Озборн после неудачного эксперимента с так называемым ОЗ-веществом обрёл сверх-человеческие способности, но вместе с тем его разум серьёзно пострадал. ОЗ-вещество давало ему сверх-человеческую силу (мог поднять сорок тонн), ловкость и выносливость, но в то же время в один прекрасный момент полностью свело его с ума. Норман Озборн использовал костюм Зелёного Гоблина и взял себе имя Зелёный Гоблин. Именно благодаря его разработкам появились остальные Гоблины, хотя Норман Озборн и не хотел такого большого количества подражателей.

Гарри Озборн 

Гарри Озборн — сын Нормана Озборна, который был первым Зелёным Гоблином. После мнимой смерти отца, Гарри стал вторым Зелёным Гоблином.

Нелс Ван Аддер 
Было выявлено, что вскоре после становления Нормана Озборна Зелёным Гоблином, Мендель Штромм был арестован за растрату, он нашёл только часть сыворотки его партнёра. Испытания сыворотки было опробовано на сотруднике «Озкорп» по имени Нелс Ван Аддер. Он медленно сходил с ума и начал превращаться в красного, демонического Гоблина, известного как Прото-Гоблин. Сыворотка также дала ему когти, клыки, светящиеся глаза и непробиваемую кожу. Убив нескольких людей Прото-Гоблин обвинил Нормана Озборна в том, что он стал монстром. Немного позже он ждал Нормана Озборна в «Оскорпе», чтобы убить его, однако был выброшен из окна Артуром и Джорджем Стейси. После об Ван Аддере не слышали, хотя сведений, что он погиб нет. Норману Озборну были выдвинуты обвинения насчёт Ван Аддера, поскольку Норман Озборн разработал сыворотку, на что тот ответил, что хотел помочь Нелсу.

Барт Гамильтон 
Барт Гамильтон — психиатр Гарри Озборна, узнавший секреты Гоблинов в результате допроса Гарри Озборна. Украв и использовав сыворотку Зелёного Гоблина, стал психом. Позже атаковал Гарри Озборна и Человека-паука, но погиб от своей же бомбы, которую принёс для Гарри Озборна.

Дэвид Лоуэлл 
Дэвид Лоуэлл тоже стал Зелёным Гоблином, но потом понял что он не супер-злодей и избавился от костюма и безумия.

Фил Урих 

Оборудование и личность Зелёного Гоблина некоторое время используется Филом Урихом (племянником Бена Уриха из «Дейли Багл»), который пытается получить репутацию супер-героя. Сейчас он супер-злодей Хобгоблин. Его костюм не сильно отличается от его предшественника, но для передвижения Фил использует крылья. Также Урих владеет Лунатическим смехом — способностью, которой не владел ни один из Гоблинов. Личность Хобгоблина Фил принял, убив предыдущего — Родерика Кингсли. Правда потом оказалось, что это был брат Родерика, а он сам тайно выполняет секретные операции в Южной Америке под именем Дьявольский Паук. Недавно он вернулся и сражался с Человеком-Пауком и Филом в своём старом костюме. После сражения он забрал Фила с собой и заключил с ним сделку: Урих остаётся Хобгоблином, но делится всей прибылью с Кингсли. Однако после разоблачения Уриха Совершенным Человеком-Пауком, армия Гоблинов Озборна помогают ему сбежать, и отводят в подземелья Зелёного Гоблина. Там Фил присоединяется к банде Озборна и принимает новое имя и костюм Рыцаря-Гоблинов.

Габриэль Стейси 

Питер Паркер, также известный как Человек-Паук, получил неотправленное письмо, которое было написано много лет назад его бывшей девушкой Гвен Стейси. Он не мог понять, что означает это письмо, так как текст был частично испорчен. Отправив письмо в криминалистическую лабораторию, чтобы иметь возможность прочесть до конца, Питер Паркер узнал, что Гвен Стейси была в семейном положении и у неё родились близнецы.

Паркер Паркер взял пробу ДНК из могилы Гвен Стейси и после проведения анализа смог доказать, что близнецы, Сара и Габриэль Стейси (которые угрожали Человеку-пауку и нападали на его семью), были её детьми.

Затем выяснилось, что Мэри Джейн на протяжении многих лет знала, что отцом детей Гвен Стейси был Норман Озборн (Зелёный Гоблин). Питер Паркер был разгневан тем, что Зелёный Гоблин разрушает всё, что находится в пределах его досягаемости.

Человек-Паук встретился с Сарой и Габриэлем Стейси на Бруклинском Мосту, где была убита Гвен Стейси. Питер Паркер хотел рассказать близнецам правду и объяснить, что Норман Озборн манипулирует ими. Возмущённый Габриэль Стейси, который продолжал верить вранью Нормана Озборна, не хотел ничего слышать. Он был убеждён, что их настоящий отец — Питер Паркер и что он оставил их. С другой стороны, Сара Стейси поверила в правдивость слов Питера Паркера.

Габриэль Стейси, вымещая свой гнев, продолжал атаковать Человека-Паука, но Питер Паркер лишь защищался, не нападая в ответ, так как не хотел причинить своему противнику вред. Подоспевшая полиция открыла огонь по одарённым. Получив ранение, Сара Стейси едва не погибла как мать, упав с моста. Человек-Паук спас её, а Габриэль Стейси исчез, скрывшись в одном из многочисленных убежищ Нормана Озборна. Там он нашёл доказательства того, что Питер Паркер говорил ему правду. Габриэль Стейси ввел себе сыворотку Зелёного Гоблина и превратился в Серого Гоблина, надев серый вариант всем известного костюма. Как и в предыдущих случаях, сыворотка подействовала на психику отрицательно.

Защищая ослабленного Человека-Паука, Сара Стейси выстрелила в брата на глайдере и тот взорвался. Оставшись в живых, Габриэль Стейси приземлился на пляже. От потрясения у него произошла амнезия. Позднее он вернулся домой, в Париж, где Сара тайно ухаживала за ним.

В то время, как его сестра отправилась на учёбы в качестве агента Интерпола, Габриэль тогда был замечен в нормальном состоянии.

Но не особо давно сыворотка дала о себе знать. Он узнал о том что Норман Озборн в тюрьме. По совету злодея выстрелил в Гарри Озборна. Совершив несколько преступлений был побеждён Американским Сыном и Человеком-Пауком. Сейчас он в одной из тюрем.

Угроза 

Девушка Гарри Озборна, Лилли Холлистер, стала Угрозой. Была беременна от Гарри Озборна, хотя считалось, что от Нормана Озборна. Родила сына. Сейчас Гарри Озборн и Норми Озборн (так назвали мальчика) скрываются.

Монстр 

Карли Купер была похищена бывшей подругой Лилли Холлистер, которая привела её к Королю Гоблинов. Зелёный Гоблин и Угроза держали Карли Купер в плену, пытаясь вытянуть из неё информацию о личности Человека-Паука. Но Карли Купер отказывается это говорить, и Зелёный Гоблин обливает её лицо Зелёным Глобулином, после этого лицо Карли Купер изуродовалось и она временно обезумела, от чего Зелёный Гоблин дал ей прозвище «Монстр». После этого Карли Купер в костюме Зелёного Гоблина вместе с армией Гоблинов атаковала базу Человека-Паука. Позже она столкнулась с «Питером-Паркером», вначале атакует его, тем самым раскрывает ему свою личность, и объясняет, что знает, о том что в теле Питера Паркера находиться разум Отто Октавиуса, после того как во время драки с «Питером Паркером» Карли Купер повредила прослушивающие устройство, то она взяла над собой контроль и просит «Питера-Паркера» излечить её. Спустя некоторое время Карли Купер удалось вернуть человеческую форму, однако побочный эффект сыворотки проявилися на её глазах. Вскоре она узнаёт, что разум Питера Паркера вернулся в его тело, а после победы над армии Гоблинов, Карли Купер уезжает из города.

Другие гоблины
Также в комиксах присутствует группа супер-злодеев, носивших 
имя Хобгоблин, являющихся последователями Зеленых Гоблинов и использующих ту же формулу Зелёного Гоблина и оборудование, что и другие.

Примечания

Ссылки 

Персонажи Marvel Comics
Персонажи комиксов, появившиеся в 1964 году
Статьи, описывающие несколько персонажей